Влади́мир Ви́кторович Григо́рьев:
 Григорьев, Владимир Викторович (1941—2011) — советский партийный и государственный деятель, белорусский дипломат.
 Григорьев, Владимир Викторович (род. 1958) — российский книгоиздатель, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать).
 Григорьев, Владимир Викторович (род. 1982) — украинский и российский конькобежец, шорт-трекист.